Раковые деревни в Китае — деревни, расположенные в окрестностях промышленных предприятий и возле загрязнённых водоемов Китая.

Уровень распространения онкологических заболеваний в таких населённых пунктах значительно превышает средний по стране. Их число, по разным оценкам, колеблется от 247 до свыше 400 в 27 провинциях Китая.

Признание 
Действия блогеров в Китае и по всему миру заставили правительство КНР признать существование «раковых деревень». Министерство защиты окружающей среды КНР обнародовало «План 12-й пятилетки по предотвращению рисков для окружающей среды, связанных с химической продукцией».

Третья часть всех промышленных вод химической промышленности КНР сбрасывается в водоёмы без предварительной очистки.

Профессор Се Тянь из Школы бизнеса при Университете Южной Каролины (США) относится скептически к обнародованным китайским министерством планам. По его мнению, при нынешнем правящем режиме полномочия и роль Министерства защиты окружающей среды «довольно незначительные». Также он отметил, что законы о защите охраны окружающей среды в Китае не работают.

Примечания

Ссылки 
 
 https://www.theatlantic.com/infocus/2013/03/chinas-toxic-water/100478/
 http://www.newsru.com/world/06mar2013/villages.html
 Griffiths, Dan. 2007, January 17. «China’s 'Cancer Villages' Pay Price», BBC News. Available: http://www.esletc.com/handouts/earthday/Cancer-Village-New-Reports.doc
 Li, Haiping, and Jiyu Luo. 2011. «General Analysis of Correlation between Main Areas of Malignant Tumor and Environmental Pollution», Proceedings of the International Conference on Consumer Electronics, Communications and Networks (CECNet). IEEE. Pp. 1319—1322. Available: http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=5769236.
 Liu, Lee. 2010. «Made in China: Cancer Villages», Environment: Science and Policy for Sustainable Development 52 (2): 8-21.
 Lora-Wainwright, Ana. 2009. «An Anthropology of ‘Cancer Villages’: Villagers’ Perspectives and the Politics of Responsibility», Journal of Contemporary China 19 (63): 79-99.
 Watts, Jonathan. 2008. «China’s Environmental Health Challenges», The Lancet 372 (9648): 1451—1452. Available: http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(08)61607-4/fulltext.
 Wei, Zhen-lin, He Li, and Yu-kui Rui. 2008. «Determination of Major Elements in Soil from Cancer Village by X-ray Fluorescence Spectrometry», Spectroscopy and Spectral Analysis 28 (11): 2706—2707. Available: http://www.gpxygpfx.com/qikan/epaper/zhaiyao.asp?bsid=15073.

Техногенные катастрофы в Китае
Экологические катастрофы
Экология Китая
Онкология
Злокачественные новообразования